Miejscowości w Nepalu:
 Sreepur (Kailali)
 Sreepur (Kanchanpur)